Otto von Bismarck (1815–1898), német államférfi

 Bismarck a német haditengerészet csatahajója a második világháborúban, az osztály névadó egysége
 Bismarck-osztály, német hajóosztály
 USS Bismarck Sea, amerikai kísérő repülőgép-hordozó

Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Bismarck, település Arkansas államban
 Bismarck, település Észak-Dakota államban
 Bismarck, település Illinois államban
 Bismarck, település Michigan államban
 Bismarck, település Minnesota államban
 Bismarck, település Missouri államban
 Bismarck, település Nebraska államban
 Bismarck, település Nyugat-Virginia államban
 Németország
 Bismark, település Németországban
Óceánia
 Bismarck-szigetek, szigetcsoport Új-Guineában
 Bismarck-tenger, tenger Új-Guinea és Új-Britannia és Új-Írország között

egyéb
 7586 Bismarck, aszteroida a Naprendszer kisbolygóövében